Таде́уш () — мужское имя. Польский аналог имени Фаддей.

Известные носители 
  (род. 1968) — немецкий журналист, радио- и телеведущий и писатель.
  (1940—2011) — немецкий художник.

См. также 

Пан Тадеуш — поэма Адама Мицкевича
 Пан Тадеуш (фильм) — фильм режиссёра Анджея Вайды по поэме Адама Мицкевича «Пан Тадеуш».

Ссылки 
 

Мужские имена
Польские имена
Страницы значений:Тёзки